Амазонка може да се отнася за:
 амазонка – представителка на племето амазонки в древногръцката митология;
 Амазонка - река в Южна Америка, най-пълноводната река на Земята;
 амазонка - растение от род Ехинодорус, разпространено в басейна на река Амазонка.
 Амазонка – щат в Бразилия